Plaats in Indonesië
 Talang Donok (Bang Haji), een plaats in het bestuurlijke gebied Bengkulu Tengah in de provincie Bengkulu
 Talang Donok (Topos), een plaats in het bestuurlijke gebied Lebong in de provincie Bengkulu